Polygyroidea harfordiana är en snäckart som först beskrevs av James Graham Cooper 1870.  Polygyroidea harfordiana ingår i släktet Polygyroidea och familjen Megomphicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
harfordiana